Ел Ентронке има више значења:

 Ел Ентронке (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ентронке (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ентронке (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ентронке (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ентронке, Ла Гасера (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ентронке (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ентронке (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ентронке (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ентронке (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ентронке (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ентронке (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ентронке (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику